Androglossini – plemię ptaków z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) w rodzinie papugowatych (Psittacidae).

Zasięg występowania 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Systematyka 
Do plemienia należą następujące rodzaje:
 Myiopsitta  – jedynym przedstawicielem jest Myiopsitta monachus  – mnicha
 Brotogeris 
 Pionopsitta  – jedynym przedstawicielem jest Pionopsitta pileata  – krasnogłówka
 Triclaria  – jedynym przedstawicielem jest Triclaria malachitacea  – malachitka
 Pyrilia 
 Hapalopsittaca 
 Graydidascalus  – jedynym przedstawicielem jest Graydidascalus brachyurus  – szmaragdówka
 Alipiopsitta  – jedynym przedstawicielem jest Alipiopsitta xanthops  – żółtogłówka
 Pionus 
 Amazona

Przypisy 

Papugowate